Роґґе (нім. Rogge) — прізвище німецького походження.

Бернгард Роґґе — німецький військово-морський діяч, віцеадмірал кріґсмаріне, контрадмірал бундесмаріне.
Жак Рогге — бельгійський лікар і спортсмен; президент Міжнародного олімпійського комітету (2001—2013).
Рудо́льф Кляйн-Ро́ґґе (24 листопада 1885 — 29 травня 1955) — німецький актор, популярний у німецькому кіно 1920—1930-х років.
Роґґе (дворянський рід) — Російська імперія
Роґґе Володимир Петрович — державний діяч, таємний радник, віцегубернатор Ставропольської губернії, губернатор Бакинської губернії за часів Російської імперії